Нью-Амстерда́м ():

Поселения 
 Нью-Амстердам (Новая Голландия) — бывшая голландская колония в Бразилии;
 Нью-Амстердам (Индиана) — город в штате Индиана, США;
 Нью-Амстердам (Висконсин) — невключённая территория в штате Висконсин, США;
 Нью-Амстердам (Гайана) — город в Гайане;
 Нью-Амстердам (Нидерланды) — деревня в провинции Дренте, Нидерланды.

Суда 
 Нью-Амстердам (пароход, 1905);
 Нью-Амстердам (пароход, 1937);
 Нью-Амстердам (теплоход, 1983);
 Нью-Амстердам (теплоход).

Разное 
 Нью-Амстердам (театр) — театр в Нью-Йорке;
 The New Amsterdams — рок-группа;

См. также 
 Новый Амстердам (значения)